Картер, Джимми — американский президент.
 Джимми Картер — английский футболист.
 «Джимми Картер» — подводная лодка, названная в честь президента США.